

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Paszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Paszków – osada w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Nadarzyn

Zobacz teś 
 Paszkówka